Menaksar Lerr är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Kotajk, i den centrala delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Jerevan. Toppen på Menaksar Lerr är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Menaksar Lerr är huvudsakligen kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydost om Menaksar Lerr. Närmaste större samhälle är Hrazdan,  kilometer norr om Menaksar Lerr. 

Trakten runt Menaksar Lerr består i huvudsak av gräsmarker. Runt Menaksar Lerr är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Kotajk
Berg i Armenien 2000 meter över havet eller högre